Тюрнхаут:

 Тюрнхаут — город и коммуна в Бельгии, на севере провинции Антверпен.
 Тюрнхаут — округ в провинции Антверпен, Бельгия.